O Sistema Imagem de Comunicação é um conglomerado de mídia brasileiro sediado em Porto Velho, capital do estado de Rondônia, é de propriedade da família Leoni, que controla a SIC TV, a Record News Rondônia e as rádios Parecis FM e Vitória Régia FM. É o maior conglomerado de mídia  de Rondônia.

História 
O embrião do grupo foi a Imagem Propaganda e Produções, criada em 1983 por Everton Leoni, que atuou no mercado publicitário e de produção de vídeos e marketing político.

Em 1991, a TV Candelária de Porto Velho foi inaugurada, afiliada à Rede Record, fazendo com que a Imagem Propaganda interrompesse suas atividades pouco depois, justamente porque o direcionamento empresarial dos irmãos Everton e Elton Leoni foi o de passar a atuar no mercado como exibidores.

Em 1995, foi inaugurada a a sede da TV Candelária em Ji-Paraná, canal 4, também afiliada à Rede Record.

Em 11 de junho de 1999, a rádio Parecis FM, primeira FM de Rondônia, inaugurada em 1975 pela Igreja Católica na capital rondoniense, passou a integrar o grupo.

Em março de 2001, foi inaugurada a sede própria do Sistema Imagem de Comunicação, prédio amplo e moderno que reúne as principais empresas do grupo. 

No dia 6 de novembro de 2003, ia ao ar, pela primeira vez, a rádio Vitória Régia FM.

A Record News Rondônia é outra emissora que também faz parte do Grupo SIC. Foi inaugurada em 28 de março de 2008, no canal 58 (atualmente ocupa o canal 31.1).

Empresas

Propaganda 
 Imagem Propaganda e Produções (agência publicitária já extinta)

Rádio 
 Parecis FM - FM 98.1 MHz  - Porto Velho
 Parecis FM - FM 90.9 MHz - Santa Luzia d'Oeste
 Parecis FM - FM 99.9 MHz - Alto Paraíso d’Oeste
Parecis FM - FM 88.5 MHz - Nova Brasilândia d'Oeste
Vitória Régia FM (arrendada para a Rede Aleluia - emissora de rádio pertencente à Igreja Universal do Reino de Deus) - FM 104.5 MHz - Porto Velho

Televisão 
 SIC TV
 Record News Rondônia